Naselja u Hrvatskoj:
 Ravnice (Zagreb), kvart u gradu Zagrebu
 Ravnice (Omiš), gradsko naselje Omiša, nekad samostalno naselje
 Ravnice (Čabar), naselje u općini Čabar, kod Tršća, u Primorsko-goranskoj županiji
 Ravnice (Veliko Trgovišće), naselje u općini Veliko Trgovišće
 Ravnice Desinićke, naselje kod Desinića

Naselja u BiH:
 Ravnice, Berkovići
 Ravnice (Bosanski Novi, BiH), naselje u općini Bosanski Novi
 Ravnice, Bužim
 Ravnice (Foča, BiH)
 Ravnice, Kalinovik

Naselja u Srbiji:
 Ravnice, Ralja
 Ravnice, Ripanj
 Ravnice, Užice